В данном списке перечислены национальные рекорды в марафонском беге по независимым странам и территориям с зависимым статусом, а также по континентам на 1 января 2016 года.

Рекорды по континентам

Мужчины 

¹ Мировой рекорд среди мужчин

Женщины 

² Мировой рекорд среди женщин

Мужские национальные рекорды

Женские национальные рекорды

Примечания 

Национальные рекорды в лёгкой атлетике
Марафон